Silkypix Developer Studio — платное программное обеспечение с закрытым исходным кодом, предназначенное для обработки файлов raw. Оно часто поставляется в комплекте с камерами таких производителей, как Fujifilm, Panasonic и Pentax.

Ссылки 
 Version 9 — описание для прессы 
 Обзор в блоге, посвящённом фотографии  
 Обзор от ePhotozine 
 Обзор от Techradar 

Растровые графические редакторы